Ратна:

 Ратна (санскр.) — драгоценность.
 Бхарат ратна («Индии сокровище») — высшая гражданская государственная награда Индии (с 1954).
 Наваратна — 9 главных драгоценных камней, известных индусам: жемчуг, рубин, топаз, бриллиант, изумруд, ляпис-лазурь, коралл, сапфир и гомед.
 Нава-ратна («9 драгоценных камней») — 9 учёных и поэтов при царе Викрамадитье (I век до н. э.).
 Пурана Ратна («жемчужина пуран») — именование «Вишну-пураны».
 Чатур-даша-ратна («14 драгоценностей») — мифологические 14 драгоценностей, добытые при Пахтаньи Молочного океана во время второго воплощения Вишну.

  (род. 1928) — непальская королева.